José María Moreno puede referirse a:
 José María Moreno (1835-1882), abogado y político argentino.
 José María Moreno, estación de subte de la ciudad de Buenos Aires.
 Avenida José María Moreno, avenida de la ciudad de Buenos Aires.